Dieren
Vogels, een dierklasse met de kenmerkende eigenschap dat ze vleugels hebben met veren
 Vogels (taxonomie) Taxonomische indeling van de vogels op het niveau van ordes en families.
Personen met de achternaam Vogels
Frida Vogels, Nederlands schrijfster, dichter en vertaler
Guillaume Vogels, Brussels schilder en aquarellist
Guus Vogels, doelman van de Nederlandse hockeyploeg
Henk Vogels (boogschutter), Nederlands boogschutter
Henk Vogels (wielrenner), Australisch wielrenner
Mieke Vogels, Vlaams politica

Zie ook 
 Vogel (doorverwijspagina )